T1 puede referirse a:
 Digital Signal 1, abreviado DS1 o T1, un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz y datos; 
 Espacio de Fréchet o T1, un espacio topológico que cumple el axioma de separación T1; 
 Círculo, denotado T1 en contraposición con el toro, que sería el producto cartesiano de dos círculos y se denota T2; 
 Nombre del equipo de deportes electrónicos anteriormente conocido como SK Telecom T1;
 Denominación viaria italiana para el Túnel del Mont Blanc; 
 Terminal T1 del Aeropuerto de Madrid-Barajas

 Terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

 Línea 1 del Tranvía de Zaragoza.